Greifensee (gemeente), plaats en gemeente in Zwitserland
 Greifensee (meer), meer in Zwitserland